Burtz ist der Familienname folgender Personen:
 Laurent Burtz (* 1973), französischer Kanute
 Peter Burtz (* 1965), deutscher Musikproduzent und Journalist